A múmia több szócikk címére is utalhat:

Filmművészet
 A múmia – 1932-ben bemutatott horrorfilm Karl Freund rendezésében és Boris Karloff főszereplésével.
 A múmia – 1959-ben bemutatott horrorfilm Terence Fisher rendezésében és Peter Cushing valamint Christopher Lee főszereplésével.
 A múmia – 1999-ben bemutatott kalandfilm Stephen Sommers rendezésében és Brendan Fraser valamint Rachel Weisz főszereplésével.
 A múmia – 2017-ben bemutatott kalandfilm Alex Kurtzman rendezésében és Tom Criuse valamint Sofia Boutella főszereplésével.

Kapcsolódó szócikkek 
 Múmia